Quint Fulvi Gil·ló, militar i magistrat romà 
 Gneu Fulvi Gil·ló, magistrat roma